DOQ oder D.O.Q. steht für:
 denominació d'origen qualificada, katalanische Herkunftsbezeichnung für Qualitätswein aus Priorat (Weinbaugebiet)

Doq steht für:
 Doq (auch Dok (Festung) oder Dagon genannt), in der Antike eine Festung oberhalb von Jericho

doq steht für:
 Dominikanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

DoQ steht für:
 DNS over QUIC, Netzwerkprotokoll für DNS-Anfragen, das auf dem verschlüsselnden QUIC-Protokoll basiert

Abkürzung